Romo ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Romo (* 1959), mexikanische Sängerin und Schauspielerin
 Denisse Romo, mexikanische Handballspielerin
 Fernando Romo Gutiérrez (1915–2007), von 1958 bis 1990 römisch-katholischer Bischof von Torreón
 Horacio Romo (* 1973), argentinischer Bandoneonist und Tangomusiker
 Jorge Romo (1923–2014), mexikanischer Fußballspieler
 Luis Romo (* 1995), mexikanischer Fußballspieler
 Rafael Romo Muñoz (* 1940), mexikanischer Geistlicher, Erzbischof von Tijuana
 Tony Romo (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Romo steht für:
 Rømø, die südlichste dänische Nordseeinsel